Artabanosz a pártus Ardawân név görög átírása. Több pártus uralkodó viselte ezt a nevet az Aršak mellett:

 Artabanosz (eredetileg valószínűleg Ardaván); I. Khsajársá perzsa király testőrparancsnoka és gyilkosa
 II. Arsak pártus király; Aršak Ardawân, görögül I. Artabanosz
 VIII. Arsak pártus király; Aršak Ardawân, görögül II. Artabanosz
 XX. Arsak pártus király; Aršak Ardawân, görögül III. Artabanosz (egyes forrásokban a II. sorszámot kapja)